La stazione di Aeroporto BER - Terminal 1-2 () è la stazione ferroviaria che serve l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Aeroporto BER - Terminal 1-2
Berlino-Brandeburgo